Campionat d'Europa d'handbol femení: campionat d'handbol entre seleccions nacionals formades per dones.
 Campionat d'Europa d'handbol masculí: campionat d'handbol entre seleccions nacionals formades per homes.